Canali ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Canali (1764–1835), italienischer Theologe, Bischof und Kardinal
 Giuseppe Canali (1781–1851), italienischer Bischof
 Luca Canali (1925–2014), italienischer Altphilologe
 Luigi Canali, italienischer Skispringer
 Nicola Canali (1874–1961), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Canali ist der Name folgender Orte:
 Canali, italienischer Name der Gemeinde Konavle in Kroatien

Canali bezeichnet überdies
 ein seit 1934 bestehendes, international bekanntes Familienunternehmen im Bereich gehobene Herrenmode aus der Lombardei